Петтиджон () — английская фамилия.

Фамилия 
  (род. 1977) — американский бейсболист.
 Петтиджон, Анжелика (1943—1992) — американская актриса кино и телевидения, танцовщица.
  (род. 1974) — американский политик.
 Петтиджон, Джейд (род. 2000) — американская актриса кино и телевидения.
  (род. 1977) — американский .

См. также 
 Петти
 Джон